Der er flere ordener med navnet Suvorovordenen:

 Suvorovordenen  Sovjetisk orden fra 1942-1991
 Suvorovordenen (Rusland) Russisk orden fra 1992